Roger Federer era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Diego Sebastián Schwartzman ha sconfitto Grigor Dimitrov con il punteggio di 65-7, 7-64, 6-0.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Bernard Tomić (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (finale)
  Ivo Karlović (semifinale)
  Federico Delbonis (semifinale)

 Marcel Granollers (quarti di finale)
 Jiří Veselý (quarti di finale)
 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
 Albert Ramos-Viñolas (quarti di finale)

Qualificati 

  Carlos Berlocq (primo turno)
  Renzo Olivo (primo turno)

 Andrej Rublëv (primo turno)
 Adrian Ungur (secondo turno)

Lucky loser 
  Máximo González (primo turno)

Wildcard 

  Karen Chačanov (secondo turno)
  Marsel İlhan (primo turno)

 Cem İlkel (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

TEB BNP Paribas Istanbul Open 2016
ATP World Tour 2016